Valverde del Camino kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Valverde del Camino (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Huelva, 
 Valverde del Camino (kommun), Andalusien, Provincia de Huelva, 

Robotskapade Spanienförgreningar